Sigaloethina är ett släkte av tvåvingar. Sigaloethina ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Sigaloethina